Seznam generalov Nacionalne garde ZDA.

B 
 H. Steven Blum

R 
 Milton A. Reckord (1879-1975)

W 

 Mason C. Whitney 
 Gary Wilfong